Грим может означать:
 Грим — искусство изменения внешности актёра.
 Грим, Боб (1930—1996) — американский бейсболист.
 Грим, Хельмут (1932—2004) — немецкий актёр и театральный режиссёр.
 Грим, Фред (род. 1965) — голландский футболист.
 Борис Грим — сценический псевдоним российского музыканта Бориса Бурдаева, участника группы «Братья Грим».
 Костя Грим — сценический псевдоним российского музыканта Константина Бурдаева, участника группы «Братья Грим».

См. также 
 Гримм — немецкая фамилия
 Грим Камбан — персонаж Саги о Фарерцах
 Грим Мохнатые щёки — персонаж исландской Саги о Гриме Мохнатые щёки